Hautmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hautmann (1943–2018), österreichischer Zeithistoriker
 Johann Nepomuk Hautmann (1820–1903), bayerischer Bildhauer
 Karl Hautmann (1891–1981), deutscher Landrat und Präsident des Landesverwaltungsgerichts in Koblenz 
 Klara Hautmann-Kiss (1920–2000), österreichische Architektin und Künstlerin
 Marie Hautmann (1888–1967), österreichische Politikerin (SPÖ)

 Wilhelm Hautmann (1918–2011), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Hauttmann
 Houtman